Сент-Оле́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эйан. Округ коммуны — Брив-ла-Гайард.

Код INSEE коммуны — 19182.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 70 км южнее Лиможа, в 31 км к западу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Л’Юните ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 851 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 486 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 369 были экономически активными, 117 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 369 активных работали 351 человек (190 мужчин и 161 женщина), безработных было 18 (2 мужчин и 16 женщин). Среди 117 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез